La La Moixa és una serra situada al municipi de Bellver de Cerdanya, a la comarca del Baixa Cerdanya, amb una elevació màxima de 2.213 metres.

Referències 

Serres de Bellver de Cerdanya